Man in the Moon o The Man in the Moon ("l'uomo nella luna" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Man in the Moon  – film del 1960 diretto da Basil Dearden
L'uomo della luna (The Man in the Moon) – film del 1991 diretto da Robert Mulligan

Musica 
Man in the Moon  – album dei Nektar del 1980
Man in the Moon  – album degli L.A. Guns del 2001
Man in the Moon  – singolo dei Fragma del 2003
The Man in the Moon  – singolo di Gabry Ponte del 2003, dall'album Gabry Ponte
The Man in the Moon  – composizione a cappella S.A.T.B. di Geoffrey Grey del 2004

Televisione 
The Man in the Moon  – episodio della seconda stagione de La signora del West